est un personnage du manga et film Battle Royale II: Requiem. Son rôle au cinéma est joué par Shugo Oshinari.

Takuma est l'un des personnages principaux de ce second épisode, l'autre étant Shiori Kitano. 

Son père ayant quitté le foyer familial, Takuma fut élevé uniquement par sa mère. Il est un joueur de rugby à XV de l'école Shikanotoride Junior High School.

Il rejoindra Shûya Nanahara en Afghanistan à la fin de ce film.

Personnage de Battle Royale

en:Takuma Aoi